3.HNL Zapad u sezoni 2016./17. je natjecanje za trećeligaške hrvatske nogometne klubove. Liga se sastoji od 16 momčadi. Igra se dvokružnim sustavom, znači svaka momčad sa svakim 2 puta. Igra se 30 kola. Sezona je počela 27. kolovoza 2016., a završava u 3.lipnja 2017. godine. Prve od tri momčadi ove lige ako bi imalo licenciju za nastup u 2.HNL ima direktan ulazak. Posljednje dvije momčadi ispadaju u MŽNL Zagreb i MŽNL Rijeka. 
Ligu je osvojio Vinogradar, dok je plasman u Drugu HNL ostvarila Kustošija, kao najbolje plasirani klub s lincencom za 2. HNL.

Momčadi 
 Grad Zagreb
 Dubrava Tim Kabel – Zagreb
 HAŠK – Zagreb
 Kustošija – Zagreb
 Maksimir – Zagreb
 Trnje – Zagreb
 Vrapče – Zagreb

 Istarska županija
 Jadran – Poreč

 Krapinsko-zagorska županija
 Zagorec – Krapina

 Primorsko-goranska županija
 Krk – Krk
 Opatija – Opatija

 Sisačko-moslavačka županija
 Segesta – Sisak

 Zagrebačka županija
 Dugo Selo – Dugo Selo
 Samobor – Samobor
 Stupnik – Donji Stupnik
 Vinogradar – Jastrebarsko – Mladina
 Vrbovec – Vrbovec

Ljestvica

Rezultati

Rezultati po kolima

Najbolji strijelci 
 19 golova
 Filip Soldo (Stupnik)

 14 golova
 Dragan Juranović (Dubrava Tim Kabel)
 Karlo Josipović (Krk)
 Igor Prljić (Vinogradar)
 Martin Šaban (Vrapče)
 Matija Smrekar (Zagorec)

 13 golova
 Ivan Zelenika (HAŠK)
 Enis Šoškić (Jadran)
 Ivan Horvat (Kustošija)

 12 golova
 Vid Krajačić (HAŠK)
 Marko Kepčija (Jadran)
 Ivan Miličević (Vinogradar)
 Goran Ljubojević (Trnje) 

 11 golova
 Luka Nakić (Maksimir)
 Josip Colarić (Vrbovec)

Poveznice 
 hns-chf.hr, 3. HNL Zapad
 hns-chf.hr, Središte Rijeka
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad 2016./17., rezultati 
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad 2016./17., ljestvica 
 2. HNL 2016./17.
 3. HNL 2016./17.
 3. HNL – Jug 2016./17.
 MŽNL NS Rijeka 2016./17.
 MŽNL Središte Zagreb 2016./17.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 3. HNL
 scoresway.com, 3. HNL Zapad 2016./17.
 hns-cff.hr, Glasnik – 3. HNL – Zapadna skupina – Natjecateljska godina 2016./17., br.  31. god. III, objavljeno 6. lipnja 2017., preuzeto 14. lipnja 2017. 

2016-17 Zapad
3 Zapad